Суперкубок Испании по футболу 1985 года () — 3-ий розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились обладатель Кубка Испании сезона 1984/85 — «Барселона» и чемпион Испании 1984/85 — «Атлетико Мадрид». Первый матч состоялся 9 октября в Мадриде, на стадионе Висенте Кальдерон. Хозяева взяли верх — 3:1. Ответная игра прошла 30 ноября в Барселоне на стадионе Камп Ноу. «Барселона» победила 1:0. В итоге трофей достался «Атлетико Мадрид», который одержал победу по сумме двух встреч — 3:2.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 1985 году
Испания
Октябрь 1985 года
Спортивные соревнования в Мадриде
События 9 октября
Спортивные соревнования в Барселоне
События 30 октября